Москалёвка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Москалёвка — деревня в Гомельской области Белоруссии.

Казахстан 
 Москалевка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.

Украина 
 Москалевка — село в Краснопольском районе Сумской области, ликвидировано в 1991 году.
 Москалевка — село в Роменском районе Сумской области.
 Москалевка — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Москалёвка — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Москалевка — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Москалевка — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Москалевка — село в Полонском районе Хмельницкой области.
 Москалевка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Москалёвка — исторический район Харькова.

См. также 
Москалёвская улица